В Черкасах існує декілька фонтанів та фонтанних комплексів. 

Фонтани — Всього в Черкасах 14 фонтанів.

У Соборному сквері працюватиме фонтан роботи вже завершуються: встановлене оновлене обладнання.Але поліцію попросили під час патрулювання звертати увагу на цю ділянку і наглядати за нею. Незважаючи на те, що це центр міста, площа не охороняється і відеонагляду немає.

Фонтан над Дніпром у Долині троянд їх аж двоє.Перший Пішохідний фонтан він стояв без води аж 15 років.Для їхнього відновлення було замінено труби, відремонтовано водяні басейни, придбано та встановлено два насоси, що дозволять утримувати струмінь води на висоті двох метрів.І другий більш новіший збудований в 2016 році.Фонтан "сухого" типу і, на мою думку, оригінальний. Подібний вже кілька років працює в адмінбудівлі КП "Черкасиводоканал".
Фонтан біля будівлі Черкаської міської ради за формою нагадує двох їжачків.Вони мають дуже естетичний і оригінальний вигляд в день, а з настанням темряви вмикається підсвітка і він набуває просто чарівного вигляду

Модерновий, «сухий»Це фонтан біля «Водоканалу». Збудований у сучасному стилі, тобто вода витікає не з чаші чи іншого резервуару, а з землі. Даний фонтан є улюбленим місцем відпочинку черкаської малечі, там завжди людно. У планах підприємства – встановлення нових більш масштабних фонтанів у більшості мікрорайонів міста.

Найдорожчий„Кулі Тулуба“ фонтани на Соборній площі у вигляді гранітних шарів. Бо ніхто насправді не знає скільки грошей було на них витрачено.За часів попередньої влади губернатора Тулуба черкаських підприємців «нагинали» щоб вони вкладали гроші у будівництво фонтанів. Також невідомо на чиєму балансі ці фонтани знаходяться. Такі собі фонтани-привиди.
Перший музичний 1980 року було відкрито фонтан на площі біля «Дружби народів». Тоді він називався „водограй кольорової музики“. У 2011 році у Палаці культури «Дружба народів» розпочалася масштабна реконструкція. Окрім іншого, було реконструйовано площу і фонтан перед палацом. Але навіть після реконструкції головною «фішкою» фонтану залишається світло-музика.

Фонтан-акваріум У парку Ювілейному поблизу літнього кінотеатру живуть рибки. «Так склалося історично, що риби в цьому фонтані жили завжди. – розповідає очільник комунального підприємства «Дирекція парків» Микола Бондаренко. – коли цього року проводили ремонтні роботи, рибок зібрали у окреме відро, а потім назад випустили. Зараз подумуємо над реконструкцією всієї площі, то після реконструкції запустимо декоративних червоних риб.
Студентський Фонтан біля Черкаського технологічного університету. Був споруджений одночасно з навчальним закладом. У 1990-их роках він був засипаний, а на його місці створено клумбу. І вже  2010 році в адміністрації університету виникла ідея відродження фонтану у вигляді книги. Студенти, що є любителями всіляких прикмет «на удачу» відразу пустили поговір, що він приносить успіх у навчанні тим, хто кине до фонтану монетку.
Фонтан на площі 700 річчя Черкас біля пам’ятника Бояну.Він був побудований на честь 700 річчя Черкас.Це досить великий фонтан і іноді в спекотні літні дні і дорослі і діти купаються в цьому фонтані.

Фонтан де фотографуються майже всі гості Черкас – Русалонька у Ювілейному парку міста. Парк було закладено у 1967 році, тоді ж і з’явилася скульптура Русалоньки, яка сидить посеред озера. Проте, так як скульптура була бронзовою, то її викрали невідомі. У квітні 2009-го до Русалонька повернулася на своє місце. Хоча нова нагадує попередню хіба у загальних рисах, а найбільша відмінність криється в тому, що гранітна, по суті, не є фонтаном, а просто скульптурою на воді.
«Ніжність троянди»Це порівняно новий фонтан, який з’явився у 2010 році. Його особливість – це єдиний фонтан, що має своє офіційне ім’я. Гіпсова фігура тендітної дівчини, яка ніжиться на пелюстках троянди, відтепер прикрашає сквер Хіміків. Прикрасу для водограю зробив черкаський скульптор Владислав Димйон. За задумом автора, скульптура, особливо колючки на ній, відображають жіночий характер.
 

У черкаському торгівельно-розважальному комплексі «Любава» фонтан розміщується на першому поверсі. Зазвичай, встановлення водограїв у подібних закладах є розповсюдженою практикою, але для Черкас це щось нове. Фонтан у «Любаві» вже перетворився на своєрідне культове місце відпочинку, біля нього проводять психологічні тренінги, майстер класи, відбуваються масштабні святкування. Дно фонтану рясно всипане монетками.

«Найпершим фонтаном нашого міста можна вважати той, що знаходиться біля обласної ради.Цей фонтан було спроектовано відразу після оголошення про створення Черкаської області. Перший варіант фонтану складався з пам’ятника дівчині з гроном калини і власне з фонтану. Зараз цей пам’ятник встановлено на території «Водоканалу». Згодом дівчину замінила чаша у вигляді квітки, проте довгий час фонтан не працював, зіпсувався. І вже нещодавно цей фонтан набув того виду, який є на даний час.З настанням темряви вмикається підсвітка і фонтан спалахує яскравими різними кольорами. А коли настає зима його утепляють, забивають дошками і посередині ставлять велику зелену ялинку, прикрашають її різні свята наприклад ярмарку чи свято крижаних скульптур.

Галерея 
Далі подано список усіх фонтанів міста:

Примітки 

Архітектура Черкас
Черкаси